Bleckert ist der Name von

 Harald Bleckert (* 1951), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Heinz Bleckert (1926–2011), deutscher Pädagoge, Geograph und Hochschullehrer

Bleckert bezeichnet

 W. A. Bleckert, im 19. Jahrhundert in Hannover gegründete  Bildhauer- und Steinmetz-Fabrik insbesondere für Grabdenkmäler